«Локомоти́в» — советский футбольный клуб из Запорожья. Основан в 1923 году. Последний раз упоминается в 1952 году.

Наименования 
 1923—1934 — Команда им. Дробязко;
 с 1935 — «Локомотив».

Достижения 
 Чемпион УССР: 1939, 1940
 Чемпионат СССР по футболу 1948 (вторая группа, зона УССР) — 5-е место.
 Кубок СССР по футболу 1949 — выход в 1/16 финала.

Команда участвовала в первом матче открытого в 1938 году стадиона «Сталь» им. Антипова завода «Запорожсталь» против команды «Сталинец» (Москва). Товарищеский матч закончился победой гостей со счетом 5:4.

Известные игроки 
 Тищенко, Пётр Григорьевич — заслуженный тренер УССР.

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat — общий профиль команд «Большевик» (1947), «Локомотив» (1948—1949) и «Металлург» (1953—1991)

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Запорожья